TKZ steht für:
 Texte zur Kunst, eine deutsche Kunstzeitschrift 
 den ehemaligen  VEB Textilkombinat Zittau, siehe Orleansweberei J. B. Herrmann

Abkürzung